

Fumetto 
 Fake: Un'indagine confidenziale – manga

Musica 
 Fake – gruppo musicale svedese
 Fake – singolo dei Simply Red del 2003
 Fake – singolo dei Mr. Children del 2007
 F.A.K.E. – singolo di Don Joe, Jake La Furia e Marracash del 2019
 Fake – singolo di Lauv e Conan Gray del 2020

Televisione 
 Fake - La fabbrica delle notizie – programma televisivo italiano

Altro 
Fake – contraffatto